Репри́за ( — возобновление, повторение):

 Реприза (форма) — в музыке, раздел музыкального произведения, в котором излагается повторение музыкального материала, в исходном или изменённом виде.
 Реприза (музыка) — повтор музыкального построения, в нотной записи обозначается знаками репризы.
 Реприза (эстрада) — юмористическая сценка на эстраде или в цирке.
 Реприза — фигура речи, которая состоит в повторении звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях достаточной тесноты ряда, то есть достаточно близко друг от друга, чтобы их можно было заметить. Так же, как и другие фигуры речи, усиливающие выразительность высказывания, повторы можно рассматривать в плане расхождения между традиционно обозначающим и ситуативно обозначающим как некоторое целенаправленное отклонение от нейтральной синтаксической нормы, для которой достаточно однократного употребления слова.
 «Реприза» () — фильм Йоакима Триера 2006 года.
 Реприз (медицина) — глубокий свистящий вдох после серии кашлевых толчков, наблюдается при коклюше.

Примечания